Bias pode referir-se a:

 Bias de Priene
 Bias (mitologia)
 Bias (ave), género de ave
 Bias (Landes), comuna francesa na região administrativa da Aquitânia
 Bias (Lot-et-Garonne), comuna francesa

Desambiguação